La palabra alba (del latín albus, alba, albae) puede hacer referencia al color blanco, al amanecer o a alguno de los siguientes artículos en la Wikipedia:

Geografía

España 

Localidades
 Alba, localidad y municipio de la provincia de Teruel.
 Alba, localidad y parroquia del municipio de Palas de Rei, en la provincia de Lugo.
 Alba, localidad del municipio de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra.
 Alba, localidad y parroquia del municipio de Villalba, en la provincia de Lugo.
 Alba de Cerrato, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Alba de Liste, localidad del municipio de Riells, en la provincia de Gerona.
 Alba de los Cardaños, localidad del municipio de Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia.
 Alba de Tormes, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Alba de Yeltes, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Alba (El), localidad del concejo de Salas, en Asturias.
 Alba (L'), localidad del municipio de Aiguamurcia, en la provincia de Tarragona.

Comarcas
 Tierra de Alba, comarca de la provincia de Zamora.
 Valle de Alba, comarca de la provincia de León.

Estados Unidos 

 Alba (Míchigan).
 Alba (Misuri).
 Alba (Pensilvania).
 Alba (Texas).

Italia 

 La ciudad rusa Alba en el Piamonte.
 La antigua ciudad Alba Longa del Lacio, Italia.
 Alba Adriatica, municipio de la Provincia de Teramo, en Abruzos.

Rumania 

 El condado Alba de Rumanía o la capital de este la ciudad de Alba Iulia.

Historia 

 La antigua República de Alba.
 Alba, el nombre de Escocia en Gaélico escocés: Alba, relacionado con el nombre Albión que se da a Gran Bretaña y significa mujer de muchos hombres.

Nobleza 

 El Duque de Alba de Tormes; título nobiliario español.
 La Casa de Alba; familia aristócrata española en posesión del título ducal anterior.
 La fundación Casa de Alba; fundación sin ánimo de lucro española fundada por Cayetana Fitz-James Stuart.
 El Conde de Alba de Liste; título nobiliario español.

Organizaciones 

 ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

Personas 
 Alba Reche, música, cantante, compositora, artista.
Alba Cecilia Mujica, periodista venezolana.
 Jessica Alba, actriz estadounidense
 Jordi Alba, futbolista español 
 Antonio Fernández Alba, arquitecto y catedrático español
 José G. Moreno de Alba, lingüista y filólogo mexicano
 Tomás Alba Irazusta, político español
 Luis de Alba, comediante mexicano
 Joaquín de Alba, pintor y caricaturista español
 Tota Alba, actriz argentina
 Sergio Gómez-Alba Ruiz, político y empresario español
 Unai Alba Pagadizabal, futbolista español
 Paco Alba, músico y letrista español
 Beatrice de Alba (en:), maquillista (maquilladora) mexicana ganadora de un premio Óscar.
 Luis González de Alba fue un escritor y periodista mexicano.
 Rafael Cabello de Alba y Gracia fue un abogado y político español.
 José Manuel Martín Alba, político español y exalcalde
 Miguel Alba, futbolista argentino
 José María Gutiérrez de Alba, poeta, escritor y dramaturgo español
 Alonso Pérez de Alba,  compositor español del Renacimiento
 Luis Alfonso de Alba Góngora, diplomático mexicano
 Santiago Alba Bonifaz, abogado, periodista y político español,  ministro durante el reinado de Alfonso XIII.
 Pascual Alba: nacido en Castellón en 1850 y fallecido en 1895, se desconocen sus comienzos pero se sabe que era actor de zarzuela.
 Irene Alba: actriz de zarzuela e hija del anterior, nacida en 1873 en Madrid y fallecida en 1930 en Barcelona.
 Leocadia Alba: nacida en Madrid el año 1866 y fallecida en Madrid en 1952, hija también de Pascual Alba, actriz de zarzuelas pero luego se pasó al género dramático.
 Julia Caba Alba, actriz española
 Pedro Alba,  exfutbolista español
 Luz del Alba Rubio, soprano uruguaya
 Manuel González Alba, político español
 Elio Alba-Buffill, escritor y profesor universitario cubano
 Armando Alba Zambrana, escritor y político boliviano
 Fernando Alba Andrade,  físico y académico mexicano
 César Alba, diplomático español
 Alfredo Alba, actor español 
 Alberto Alba, escritor argentino
 Jaime Alba y Delibes, diplomático español
 Marta Moll de Alba,  pianista española
 Rafael Alba Castillo, deportista cubano que compite en taekwondo
 Joaquín Manuel de Alba,  político español
 Matilde Alba Swann, escritora, poetisa y abogada argentina
 Ernesto Alba, trabajador social y político comunista español
 Bruno Ferrari García de Alba, político mexicano
 Gabriela Olivo de Alba, artista y narradora mexicana
 Antonio Ibáñez de Alba (1956-), investigador, científico e inventor español
 Alicia Gaspar de Alba, crítica cultural, novelista, y poeta estadounidense
 Carmen Alba Orduna, política española
 Pablo Andújar Alba, tenista profesional español
 Fernando Alba Álvarez, escultor español
 Santiago Alba Rocha, ensayista colombiano

Música 

 Alba, tercer álbum de estudio de Pepe Madero.

Publicaciones 

 Alba, semanario español de carácter católico.
Alba, revista poética española.

Otros 

 alba, crepúsculo matutino.
 color blanco (del latín albus, alba o albae).
 ALBA, sincrotrón en España.
 ALBA Berlín, club de baloncesto en Alemania.
 alba, un género lírico trovadoresco.
 alba, una indumentaria eclesiástica.
 Corporación Financiera Alba.
 ALBA S.A., Fábrica de pinturas en Argentina.
 Alba, la única orangutana albina del mundo, en la Provincia de Borneo Central, Indonesia.
 Alba , serie de Atresplayer